Peter Reynolds, een van de pseudoniemen van John Kinyon
 Peter Reynolds (zwemmer)